L'imputation peut désigner : 
 l'Imputation en Économie
 l'imputation en comptabilité.
 l'imputation en théologie.
 l'imputation en statistique.
 l'imputation des paiements en droit civil.